Маттиас Вильхьяульмссон (; род. 30 января 1987, Исафьордюр, Исландия) — исландский футболист, нападающий клуба «Русенборг».

Карьера 
Воспитанник футбольной школы «БИ/Болунгарвик». В 2004 году перебрался в Хабнарфьордюр, за который выступал до 2010 года, сыграв более чем в 100 матчей. В 2011 году был отдан в аренду английскому «Колчестер Юнайтед», но в Англии Вильяльмссон закрепиться не сумел и через полгода вернулся в «Хабнарфьордюр». На следующий сезон последовала новая аренда, на этот раз в норвежский «Старт».

В Норвегии, Маттиас быстро закрепился в основе нового клуба, и через год руководство «Старта» договаривается с «Хабнарфьордюром» об трансфере Вильяльмссона. Летом 2015 года, Маттиас подписывает новый контракт с «Русенборгом». Его дебют за «Русенборг» состоялся 30 июля в матче Лиге Европы УЕФА 2015/2016 против «Дебрецена».

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

 «Хабнарфьордюр»
 Чемпион Исландии (3): 2006, 2008, 2009
 Обладатель Кубка Исландии (2): 2007, 2010
 Серебряный призёр чемпионата Исландии (3): 2007, 2010, 2013

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хабнарфьордюр»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Русенборг»